Mártires (Misiones), een plaats in de Argentijnse provincie Misiones
Mártires (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chubut